Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Javier Sánchez che ha battuto in finale Francisco Montana 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Francisco Clavet (primo turno)
 Javier Sánchez (Campione)
 Tomás Carbonell (semifinali)
 Nuno Marques (primo turno)

 Thomas Högstedt (primo turno)
 Francisco Roig (quarti di finale)
 Henrik Holm (quarti di finale)
 Johan Anderson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1991